Het seizoen 2001/02 van de zaterdag Hoofdklasse A ging van start op 1 september 2001. De laatste speelronde was op 11 mei 2002. De zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De titelhouder van het vorige seizoen (2000/01) was FC Lisse.

Teams

Eindstand

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A